Фінал Кубка Футбольної ліги 2015 — фінальний матч розіграшу Кубка Футбольної ліги 2014—2015, 55-го розіграшу Кубка Футбольної ліги. У матчі, що відбувся 1 березня 2015 року на стадіоні «Вемблі», зіграли «Челсі» та «Тоттенгем Готспур».

Шлях до фіналу

Матч

Деталі

2015
2015 у футболі
Футбольні змагання у Лондоні
Матчі ФК «Челсі»
2015 в англійському спорті